Рябчик Северцова () — птица семейства Фазановые.
 Рябчик, или корольковия, Северцова () — растение семейства Лилейные.